The Birthday Party — последний студийный альбом австралийской постпанк-группы The Boys Next Door и одновременно первый альбом The Birthday Party, изданный в 1980 году.

Об альбоме 
The Birthday Party стал последним альбомом The Boys Next Door, записанным до переезда группы из Мельбурна в Лондон и смены названия на The Birthday Party. На его обложке имя группы не было указано, поэтому запись причисляется в равной степени как The Boys Next Door, так и The Birthday Party. Альбом демонстрирует существенный отход от звучания ранних записей в сторону тёмного и хаотичного постпанка, который получил развитие во время пребывания коллектива в Лондоне. Запись включает восемь новых песен, а также две, уже издававшиеся на мини-альбоме Hee Haw в исполнении гитариста группы Роланда С. Говарда.

Список композиций

Участники записи 
 Ник Кейв — вокал
 Мик Харви — гитара
 Роланд С. Говард — гитара
 Трейси Пью — бас-гитара
 Филл Калверт — ударные

Примечания

Ссылки 
 Альбом на сайте Discogs  

Альбомы 1980 года
Альбомы The Birthday Party
Альбомы постпанка